Kubiena ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrude Kubiena (1938), österreichische Ärztin und Politikerin
 Walter Kubiëna (1897–1970), österreichischer Bodenkundler